La sigla GCBA tiene más de una acepción:

 Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
 Gran Córdoba, la conurbación de la Ciudad de Córdoba sobre el departamento Colón, en la provincia de Córdoba (Argentina).